Это Список победителей гонок поддержки Гран-при Монако Формулы-3, в котором выделены пилоты победившие в гонке поддержки Формулы-3 Гран-при Монако Формулы-1.

Первая гонка прошла в качестве этапа Formula Junior в 1950, которую выиграл Стрлинг Мосс, но постоянно проходить гонка начала лишь с 1959 года. Formula Junior заменили на Формулу-2 и Формулу-3 в 1964 и гонки поддержки стали проходить на болидах Формулы-3. 

Гонка Формулы-3 была отменена в 1997 и заменена на Формулу-3000. В 2005 был возвращён этап Евросерии Формулы-3, но далее гонку в Монако стал принимать DTM и позже гонка стала этапом Мировой Серии Рено.

По годам 
Примечание: Розовым фоном выделены участники Formula Junior.

Примечания 

 
 
 

Автоспорт в Монако